Ти́мрот () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 
 Тимрот, Готгард Готгардович (1868—1942) — русский генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 
 Тимрот, Карл Александрович (1833—1895) — русский генерал-лейтенант, начальник штаба Финляндского военного округа.
 Тимрот, Лев Готгардович (1873—1943) — русский генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Тимрот, Фёдор Карлович (1779—1828) — генерал-майор, участник войн против Наполеона и Русско-турецкой войны 1828—1829.

См. также 
 Тимроты — о дворянском роде